Ангел Пульгар — венесуельський велосипедист-трековик.
 Ерік Пульгар — чилійський футболіст, півзахисник, захисник клубу «Болонья».
 Ісаак бен Йозеф ібн Пульгар — іспанський єврейський поет та філософ.
 Фернандо дель Пульгар — іспанський середньовічний письменник.

 Пульгар — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, провінція Толедо.